Burg Schönebeck steht für:

 Burg Schadeleben in Schönebeck (Elbe) 
 Burg Groß Schönebeck in Groß Schönebeck
Haus Groß-Schonebeck bei Nottuln in Westfalen

Siehe auch:
 Schloss Schönebeck